Tom Kristensen (kierowca wyścigowy)
 Tom Kristensen (pisarz duński)
 Tom Kristensen (pisarz norweski)